TPX steht für:
 Polymethylpenten
 Terminal Productivity Executive, Multiple-Session-Manager für IBM-Mainframes
 TransPennine Express, britische Eisenbahngesellschaft

tpx steht für:
 Acatepec (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Tlapanekischen in Mexiko

Abkürzung